Laserpitium meoides är en flockblommig växtart som beskrevs av René Louiche Desfontaines. Laserpitium meoides ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
meoides